Balard ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Jérôme Balard (1802–1876), französischer Chemiker
 Gustave Balard (1842–1912), französischer Bildhauer
 Michel Balard (* 1936), französischer Historiker

Siehe auch:

 Balard (Métro Paris)
 Projekt Balard
 Ballard